Kolumbija oz. v izvirniku Columbia je ime, ki v angleščini pomeni več stvari in krajev, izvedeno pa je iz imena raziskovalca Krištofa Kolumba.

Kolumbija je država na severu Južne Amerike.

Na severovzhodu ZDA leži Zvezno okrožje Kolumbija.

Stvari ali geografski pojmi:
 Britanska Kolumbija
 Kolumbija (reka) v Skalnem gorovju
 Velika Kolumbija, nekdanja južnoameriška država
 Univerza Columbia v New Yorku
 Kolumbijsko gorovje
 Columbia Broadcasting System (CBS), televizijska mreža
 Glasbena založba Columbia Records
 Filmski studio Columbia Pictures
 Mount Columbia (Kolorado) (4.290m), gora v Koloradu
 Mount Columbia (Alberta) (3.747m), najvišja gora v Alberti
 Raketoplan Columbia
 USS Columbia, več ladij ameriške mornarice